Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie.

Liste 
En janvier 2023, le canton d'Argovie compte 198 communes.

La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l'intérieur du canton de Zurich.

Modification de communes depuis 1854

Fusions 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Séparations 
 1854 : Rohrdorf → Niederrohrdorf, Oberrohrdorf et Remetschwil
 1872 : Bözberg → Oberbözberg et Unterbözberg
 1883 : Gebenstorf → Gebenstorf et Turgi
 1983 : Arni-Islisberg → Arni et Islisberg

Voir aussi

Liens internes 
 Canton d'Argovie
 Communes suisses
 Districts du canton d'Argovie

Références 

Argovie